Belgic (schip, 1873)
 Belgic (schip, 1885)